Валери Стефанова е българска юристка, победителка в конкурса „Мисис България Вселена“ за 2020 година.

Биография 
Валери Стефанова е родена в Хасково. Живее в Лондон. Омъжена е с едно дете.

През 2020 година се явява на кастингите за титлата на най-красива омъжена жена с над 500 жени, а впоследствие печели короната и правото да представя България на световния конкурс „Мисис Вселена 2021“.

Източници 

Модели от България
Родени в Хасково